Александр Николаевич Верёвкин:
 Верёвкин, Александр Николаевич  (?—1854) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Верёвкин, Александр Николаевич (1864—1920) — русский юрист, тайный советник, гофмейстер, сенатор, член Государственного совета.